Gazzotti peut faire référence à :
Bruno Gazzotti (né en 1970), dessinateur belge de bande dessinée ;
la villa Gazzotti Grimani, villa italienne située sur la commune de Vicence, en Vénitie.